Sapphirina är ett släkte av kräftdjur. Sapphirina ingår i familjen Sapphirinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Sapphirina